Baureihe 45 steht für:
 CFL-Baureihe 45, Dampflokomotiven der luxemburgischen Staatsbahn, siehe Preußische G 7.1 
 DR-Baureihe 45, Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn